Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1983 — 49-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 16 квітня по 2 травня 1983 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 60-й чемпіонат Європи.

Група А Мюнхен, Дюссельдорф та Дортмунд, ФРН 16 квітня — 2 травня 1983.

Група В Токіо (Японія) 21 березня — 31 березня 1983.

Група С Будапешт, (Угорщина) 19 березня — 28 березня 1983.

Регламент 
Формат чемпіонату зазнав невеличких змін, після попереднього етапу перша четвірка з нуля виявляла чемпіона світу, друга четвірка з урахуванням очок першого етапу виявляла збірну яка покине групу А.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 

Підсумкова таблиця

Турнір 5 - 8 місця 

Таблиця

Турнір 1 - 4 місця 

Таблиця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисник  Олексій Касатонов
 Нападник  Їржі Лала

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Владислав Третьяк
 Захисники  В'ячеслав Фетісов —  Олексій Касатонов
 Нападники  Володимир Крутов —  Ігор Ларіонов —  Сергій Макаров

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1983 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Німеччині
Квітень 1983
Травень 1983
Спорт у Дюссельдорфі
Спорт у Дортмунді
Спортивні змагання у Мюнхені
1983 у німецькому спорті